Englisch für Anfänger steht für:

 Englisch für Anfänger (Fernsehsendung), deutscher Englisch-Sprachkurs mit Begleitbüchern
 Englisch für Anfänger (Film), indischer Film von Gauri Shinde (2012)